Die 170. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  170. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  170. Division (Republik China) des 46. Korps, kämpfte im Dezember 1939 in der im Autonomen Gebiet Guangxi gegen die japanischen Truppen  

Liste militärischer Divisionen nach Nummern